Bendavid ist der Familienname folgender Personen:

 Lazarus Bendavid (1762–1832), deutsch-jüdischer Mathematiker, Philosoph und Pädagoge
 Marc Bendavid, kanadischer Schauspieler